Voici la liste des planètes mineures numérotées de 137001 à 138000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 137001 à 138000

137001-137100

137101-137200

137201-137300

137301-137400

137401-137500

137501-137600

137601-137700

137701-137800

137801-137900

137901-138000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000